Cernay est un toponyme français qui peut faire référence à :

Toponymie 
Cernay est le nom de plusieurs communes françaises :
 Cernay, dans le Calvados
 Cernay, ancienne commune de l'Eure, aujourd'hui intégrée à Bois-Anzeray
 Cernay, en Eure-et-Loir
 Cernay, dans le Haut-Rhin
 Cernay, dans la Vienne
 Cernay-en-Dormois, dans la Marne
 Cernay-la-Ville, dans les Yvelines
 Cernay-l'Église, dans le Doubs
 Cernay-lès-Reims, dans la Marne

Voir aussi 

 Germaine Cernay (1900-1943), mezzo-soprano française.
 Gare de Cernay, une gare dans le quartier éponyme de la ville d'Ermont dans le Val-d'Oise.